The Whispered Word – cortometraggio del 1913 diretto da Rollin S. Sturgeon
The Whispered Word – cortometraggio del 1916 diretto da William Parker